Hier définit le jour avant aujourd'hui. Par extension, c'est aussi le passé. C'est aussi le nom de :

Cinéma 
 Hier et aujourd'hui, film français de Dominique Bernard-Deschamps, sorti en 1918 ; 
 Hier, aujourd'hui et demain, film franco-italien de Vittorio De Sica, sorti en 1963 ;
 À propos d'hier soir..., film américain d’Edward Zwick sorti en 1986 ;
 C'était hier, film documentaire suisse de Jacqueline Veuve sorti en 2000.

Littérature 
 Hier et demain, recueil de nouvelles de Jules et Michel Verne sorti en 1910 ;
 Hier, les oiseaux, roman de Kate Wilhelm sorti en 1976.

Musique 
 Hier encore, chanson de Charles Aznavour sortie en 1964 ;
 Désolé pour hier soir, chanson de Tryo sortie en 2003.

Nom de famille 

 Ethel Glenn Hier (1889–1971), compositrice, professeur et pianiste américaine ;
 Marvin Hier (né en 1939), directeur et fondateur du Centre Simon-Wiesenthal.

Théâtre 
 C'était hier, pièce de théâtre de Harold Pinter créée en 1971.

Télévision 
 Hier encore, émission de télévision diffusée entre 2012 et 2015 ;
 Hier, aujourd'hui, demain, émission de télévision diffusée entre 2016 et 2017.

Divers

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de patronyme